Легенда о двенадцати сёстрах, известная как Нанг Сип Сонг (นางสิบสอง) на тайском языке и как Путисен Нэанг Конг-Рей на кхмерском языке, относится к легендам Юго-Восточной Азии. В ней описывается история предыдущей жизни Будды, в которой Ратасена (Rathasena), сын одной из двенадцати сестёр, является Бодхисаттвой.

Фон 
История о двенадцати сёстрах представляет собой часть фольклора стран Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Камбоджа и Лаос. В разных странах бытуют её разные варианты под разными названиями. Легенда известна в Малайзии, популярна среди малайзийских китайцев.

В легенде описывается история жизни двенадцати сестёр, брошенных родителями и принятых Якшей (лаосский: Сундара (Sundara); кхмерский: Santhomea; тайский: Santhumala). Сюжет легенды — печальная история о любви единственного выжившего сына двенадцати сестёр Ратасены (тайский: พระรถเสน).

В Тамбон Пн-Нанг (в провинции Чонбури в восточной части Таиланда) находится храм Двенадцати Сестёр.

В провинции Чонбури также находится пруд, из которого, по преданию, Ратасена напился воды, когда бежал на петушиные бои, чтобы заработать на еду для матери и одиннадцати тёток, когда те были изгнаны и заточены в глубоких темных пещерах.

Тайская версия сюжета 
Давным-давно жил-был богатый купец со своей красивой женой, они жили счастливо в большом доме. Одно их тревожило — у них не было детей. Однажды они вместе пошли в храм и совершили приношение духам. Вскоре после этого жена забеременела. Супруги очень хотели мальчика, но родилась девочка. Тогда жена вновь забеременела и вновь родила девочку. Это продолжалось двенадцать раз, и каждый раз рождалась девочка. К этому времени удача покинула купца. Его корабли с товаром несколько раз подвергались ограблению. Купец, пытаясь исправить положение, занимал у друзей деньги, но дела шли все хуже и хуже.

Ему стало не под силу прокормить большую семью. Тогда он решил избавиться от дочерей, оставив их в лесу. Он не сказал об этом жене. Но младшая дочь по имени Пао узнала о плане отца, и когда тот повез девочек в дремучий лес, тайком пометила путь. Когда отец покинул их в чаще, Пао вывела сестёр из леса и они вернулись к родителям. Однако отец вскоре отвел дочерей в лес снова, и на этот раз они не смогли найти дорогу домой. Сёстры провели в глухомани несколько дней, заходя все глубже и глубже. Они очень проголодались. Отец заранее дал им двенадцать пачек риса, но когда дочери их распечатали, то увидели, что одиннадцать заполнены песком — и только в одной был рис.  Они поели рису и заплакали. Скитаясь в лесу, сёстры вышли к озеру, где попытались ловить рыбу. Им это удалось.

Затем они пришли во владения Якши, где людоедка по имени Сантумала увидела изможденных, измученных девочек, отдыхавших под деревом, и решила принять их. Людоедка обратилась в женщину и привела двенадцать сестёр к себе домой. На протяжении многих лет она относилась к ним как к своим детям. Под её присмотром двенадцать девочек выросли в красивых девушек.

Однажды, когда Сантумала охотилась, сёстры встретили старика, который сказал им, что Сантумала не человек, а великанша-людоедка, которая любила поедать молодых женщин, таких, как они. Тогда сёстры убежали от нее и блуждали несколько дней, пока пришли к реке, в которой захотели искупаться. Местный царь увидел их в воде и влюбился. Он привел красавиц к себе во дворец и женился на двенадцати сёстрах.

Когда Сантумала вернулась домой и обнаружила, что девушки пропали, она пришла в ярость. Узнав, где они находятся, она превратилась в красивую молодую женщину — красивее любой из двенадцати сестёр. Затем пошла в город к царю и встретилась с ним. Тот был очарован ее красотой и вскоре женился на ней, назначив ее первой царицей. Она ненавидела двенадцать сестёр, но не показывала этого на людях.

Чтобы отомстить сёстрам, она притворилась больной и сказала королю, что причиной болезни стало жестокое обращение с ней двенадцати других жен, а единственное, что может вылечить ее, — жидкость от глаз двенадцати сестёр.

Король так любил Сантумалу, что согласился на все. По его приказу у одиннадцати его жен были вынуты оба глаза, а у младшей — один. После этого двенадцать сестёр были отправлены в глубокие тёмные пещеры, откуда не было выхода. Царь запретил слугам носить им еду и вообще помогать им чем бы то ни было.

К тому времени все двенадцать сестёр была беременны, затем все подряд родили детей, которые умерли. Поскольку женщины были измучены голодом, каждая изрубила своего умершего ребенка на двенадцать частей, чтобы поделиться друг с дружкой такой едой. Только Пао родила прекрасного мальчика, который остался жив, и обманула сестёр, сказав им, будто её сын мёртв. Пао назвала дитя Ратасеной и заботилась о нем. Когда сын подрос, он нашел скрытый выход из пещер. У него был петух, который побеждал во всех петушиных боях. На выигранные деньги мальчик покупал рис и постоянно приносил еду для матери и одиннадцати теток. Шли годы, Ратасена стал красивым молодым парнем и прославился как искусный, удачливый игрок. Когда царь услыхал о нем, то пригласил его во дворец, где гость играл в кости с хозяином, показывая свое мастерство.

До Сантумалы дошли слухи, что все двенадцать сестёр живы, и она разозлилась, поняв, что её замысел не осуществился. Снова прикинувшись больной, она сказала мужу, что излечить ее может лишь некий плод, произрастающий в стране великанов-людоедов, в саду могущественной волшебницы. А добыть этот плод может только Ратасена, которого и послали за плодом. По дороге Ратасен встретил старого мудреца — риши, который подарил ему летающую лошадь по имени Пачи и оставил у себя отдыхать. Пока юноша спал, риши изменил смысл письма, написанного Сантумалой, в котором та настоятельно советовала умертвить, а именно съесть Ратасену: мудрец заменил слово «пожирать» на «женить».

Достигнув пределов страны, где рос целебный плод, Ратасена направился прямиком к волшебнице и передал ей письмо. Увидев столь добродетельного и красивого молодого человека, она влюбилась в него. Тут и сыграли их свадьбу.

Волшебница оказалась доброй и красивой женой. Молодые жили счастливо в течение некоторого времени, но Ратасена помнил, что его мать и тетки остаются в пещерах. Однажды супруга рассказала Ратасене о волшебных лекарствах, которые держала в запертой комнате, там же хранились глаза двенадцати сестёр. Однажды ночью, пока жена спала, Ратасена, выкрав лекарства и глаза, улетел на своем летающем коне. Волшебница, проснувшись, обнаружила пропажу и отсутствие мужа. Тут она вмиг выросла в великаншу и помчалась в погоню. Чтобы остановить преследовательницу, Ратасена бросил волшебную ветку, которая превратила пространство между ними в глубокие озера и высокие горы. Увидев это, жена возопила в отчаянии, умоляя мужа остановиться. Тот был тронут ее горем и ответил, что вернется, как только закончит свои дела. Затем он улетел, оставив супругу горько плачущей на берегу озера.

Ратасена вернулся в свой город и убил Сантумалу. Затем он пошел в глубокие темные пещеры и вернул зрение матери и теткам, вставив им смазанные волшебной мазью глаза в орбиты. Его мать и тетки покинули пещеры и восстановили свой прежний статус цариц. Они пригласили Ратасену жить во дворце, но тот сказал, что спешит назад к жене, которая его ждет.

Тем временем его супруга умерла от горя. Перед смертью она пролила так много слёз, что стала слепой. На смертном одре она поклялась, что  будет следовать за Ратасеной во всех своих последующих реинкарнациях.

Когда Ратасена добрался до дворца волшебницы, он узнал о том, что с ней произошло.  Узнал он также и об обете жены. Полный печали, Ратасена умер, держа тело супруги на руках. Их души станут летать вместе до перерождения, после которого вновь будут вместе.

Камбоджийская версия 
В Камбодже легенда о двенадцати сёстрах известна как Neang Kong Rei.

Аналогичный сюжета кончается тем, что тело Сандаты было превращено в камень и брошено в глухом лесу.

В Центральной Камбодже, в провинции Кампонгчнанг есть гора Пном-Конг-Рей, силуэт которой издалека напоминает спящую женщины. Согласно местному фольклору, эта гора связана с легендой о двенадцати сёстрах. В 1968 году по мотивам легенды здесь был снят художественный фильм.

Лаосская версия 
В 1917 году лаосская версия легенды о двенадцати сёстрах была переведена на французский Луис Фино.

Адаптации 
По мотивам легенды в Таиланде сняты художественные и мультипликационные фильмы.

Камбоджийский художественный фильм «Путхисен и Леди Конгрей» (кхмер. ពុទិសែន នាងកង្រី), известный как « «Двенадцать сестёр», был снят в 1968 году. Режиссёр фильма Ли Бан Им. В главных ролях Конг Сом Оэн и Вирак Дара. В основе фильма лежит камбоджийская легенда о Двенадцати сёстрах. В 2012 году фильм демонстрировался на Берлинском кинофестивале.

Легенда о двенадцати сёстрах была адаптирована для печатных СМИ, для детей, по ней были сделаны комиксы.

Сюжет легенды о Двенадцати сёстрах популярен в танцах, театре и поэзии Юго-Восточной Азии

См. также 
 Джатаки
 Литература Камбоджи

Библиография 
 Auguste Pavie, Les douze jeunes filles ou l’Histoire de Neang Kangrey, «Extrait de Mission Pavie, Indochine, tome 1.» Edition Institut Bouddhique, Phnom Penh 1969.
 Dorothy H. Fickle, An historical and structural study of the Paññāsa Jātaka, University of Pennsylvania, 1978

Примечания

Ссылки 
 Story (Thai) 
 Movie poster 
 The Image of an Orphan: Cambodian Narrative Sites for Buddhist Ethical Reflection
 Buddhist Ethics in the Paññāsa Jātaka (Apocryphal Birth-Stories) 
 Bangkok Post — More on pre-Khmer Rouge Cambodian films
 The Kurudhamma — From Ethics to Statecraft 
 Nang Sip Song 
 Samunprithai 

Тайский язык
Литературные произведения Таиланда